5 miejscowości w Polsce: 
 Stanowice – osada wsi Daszów, w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Stanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława 
 Stanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom 
 Stanowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec 
 Stanowice – wieś w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny